Aghbalou, commune algérienne de la wilaya de Bouira, en Kabylie ;
 Aghbalou, commune rurale marocaine de la province de Midelt, dans la région de Meknès-Tafilalet, qui a pour chef-lieu une petite ville du même nom.

Aghbalou peut aussi désigner :
 Aghbalou, marque d'eau minérale, en Algérie.